Wilkes ist der Familienname folgender Personen:

 André Wilkes (* 1964), deutscher Evangelist
 Cathy Wilkes (* 1966), britische Künstlerin
 Charles Wilkes (1798–1877), US-amerikanischer Marineoffizier und Polarforscher
 Corey Wilkes (* 1979), US-amerikanischer Fusion- und Jazztrompeter
 Debbi Wilkes (* 1946), kanadische Eiskunstläuferin
 Faas Wilkes (1923–2006), niederländischer Fußballspieler
 Jamaal Wilkes (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler
 Johannes Wilkes (* 1961), deutscher Schriftsteller
 John Wilkes (1727–1797), englischer Politiker, Journalist und Schriftsteller
 John J. Wilkes (* 1936), britischer Klassischer Archäologe
 Josué Teófilo Wilkes (1883–1963), argentinischer Komponist
 Justin Wilkes, Film- und Fernsehproduzent
 Karl Wilkes (1895–1954), deutscher Archivar
 Malte W. Wilkes, deutscher Unternehmensberater, Kolumnist und Buchautor
 Mary Allen Wilkes (* 1937), US-amerikanische Informatikerin und Rechtsanwältin
 Matthias Wilkes (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Maurice V. Wilkes (1913–2010), britischer Informatiker
 Michael Wilkes (1940–2013), britischer General, Vizegouverneur von Jersey
 Peter Singleton Wilkes (1827–1900), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Rodney Wilkes (1925–2014), Gewichtheber aus Trinidad und Tobago
 Stephen Wilkes (* 1957), amerikanischer Fotograf
 Tom Wilkes (1939–2009), US-amerikanischer Designer und Photograph
 Uli Wilkes (* 1970), deutscher Fernsehproduzent und Medienunternehmer

Sonstiges:
 Wilkesland, Region in Antarktika
 Wilkes-Subglazialbecken, von Eis überdecktes Becken zwischen dem Wilkes- und Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Wilkes County
 Wilks
 Wilke